Kurt Jensen
 Kurt Jensen (datalog) – dansk datalog
 Kurt Jensen (politiker) – dansk politiker, regionsrådsmedlem